Pas si simple (It's Complicated), est un film américain réalisé par Nancy Meyers, sortie en salles en 2009.
 Pas si simple est un téléfilm français réalisé par Rachida Krim, diffusé le  sur France 2.